Football Club Shirak (armensk:Շիրակ Մարզական Ակումբ) er en armensk fodboldklub fra Gjumri, der blev dannet den 1958.

Titler 
 Armenske mesterskaber (4): 1992, 1994, 1999, 2012–13; 
 Pokalturnering (2): 2011–12, 2016–17; 
 Superpokalturnering (5): 1997, 2000, 2003, 2013, 2017;

Historiske slutplaceringer

Nuværende trup
Pr. 27. april 2019.

Referencer

Eksterne henvisninger  
 Klubbens officielle hjemmside 
 FK Sjirak på Soccerway

Fodboldklubber i Armenien